Чемпионат Европы по фигурному катанию 1962 года проходил с 27 февраля по 3 марта в Женеве (Швейцария). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду. У мужчин победил представитель Франции Ален Кальма, у женщин победила представительница Нидерландов Шаукье Дейкстра, среди пар победу одержали представители ФРГ Марика Килиус и Ханс-Юрген Боймлер, в танцах чемпионами Европы стали представители Франции Кристиан Гюэль и Жан Поль Гюэль.

Результаты

Мужчины

Женщины 

 * WD = Снялась с соревнования

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Женеве
1962 год в фигурном катании
Спорт в Швейцарии в 1962 году
Февраль 1962 года
Март 1962 года
Чемпионаты Европы в 1962 году
Международные соревнования по фигурному катанию в Швейцарии
Чемпионаты Европы в Швейцарии